Копитович, Борис (1994) — черногорский футболист, игрок клуба «Младост» (Подгорица)
Копитович, Борис (1995) — черногорский футболист, игрок клуба «Ком» (Подгорица)